Azcárraga ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Azcárraga Jean (* 1968), mexikanischer Unternehmer
 Emilio Azcárraga Vidaurreta (1895–1972), mexikanischer Medienunternehmer
 Jaime Azcárraga (* 1959), mexikanischer Reitsportler
 Marcelo Azcárraga Palmero (1832–1915), Ministerpräsident von Spanien